Международная башня Саддама- телевизионная башня на западе Багдада (Ирак). Башня является самым высоким сооружением в Ираке.

История строительства 
Строительство началось в 1992 году. Строительство длилось 2 года. Башню неоднократно реконструировали (2003, 2010). В 2003 году, когда башню оккупировали американские солдаты, её переименовали из «Международной башни Саддама» в «Багдадскую башню». В военном конфликте вторгнувшиеся войска не стали бомбить здание, так как оно могло упасть на соседние дома.

Башня была построена вместо старой телевизионной башни, которая была разрушена во время войны в Персидском заливе.

Характеристика 

Высота башни составляет 205 метров или 673 фута. Высота антенны — 55 метров

Сталь и бетон — материалы, которые применялись для строительства каркаса здания. Снаружи башня украшена арабскими арками и сама по себе напоминает минарет.

На самом высоком этаже находится вращающийся ресторан с простым названием «Багдадская башня».

Интересные факты 
  Башня была названа в честь Саддама Хусейна, однако неизвестно, посещал ли сам её Хусейн.
 .
 Иностранным и местным войскам очень понравилась еда в ресторане башни, что они не стали его грабить.

Галерея

См. также 
 Список самых высоких телевизионных башен

Примечания 

Здания и сооружения Багдада
Телебашни Ирака
Здания и сооружения с вращающимися ресторанами
Башни, построенные в 1994 году
Телебашни, построенные в 1990-е годы